Рейс 706 может иметь следующие значения:
 Рейс 706 Hughes Air West
 Рейс 706 Northwest Airlines
 Рейс 706 Proteus Airlines
 Рейс 706 Air Vietnam